Wood é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Wood (Ohio)
Condado de Wood (Texas)
Condado de Wood (Virgínia Ocidental)
Condado de Wood (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos